Swift River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Swift River (Cottonwood River), im Cariboo District in British Columbia
 Swift River (Teslin Lake), in British Columbia und im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Swift River (Androscoggin River), in Maine
 Swift River (Bearcamp River), in New Hampshire
 Swift River (Kuskokwim River), in Alaska
 Swift River (Saco River), in New Hampshire
 Swift River (Ware River), in Massachusetts
 Swift River (Westfield River), in Massachusetts

in anderen Ländern:
 Swift River (Ashburton River), auf der Südinsel Neuseelands
 Swift River (Buff Bay), auf Jamaika 

 Swift (Avon), Fluss in Leicestershire, England

Swift River ist der Name folgender Orte:

 Swift River (Yukon), Ort im Yukon-Territorium, Kanada
 Swift River Reservation, Schutzgebiet bei Petersham, Massachusetts